Дендрерпетон () — примитивный наземный темноспондил каменноугольной эпохи. Крупная округлая голова, большие глаза, мощные ноги, относительно короткие тело и хвост. Борозд боковой линии нет. Очень большая «ушная вырезка» — многие авторы предполагают наличие барабанной перепонки и хорошо развитый слух (и даже наличие вокальных данных, как у лягушек). Однако, стремя, по-видимому, массивное. Тело, в отличие от современных земноводных, покрыто мелкими чешуйками. Наземный хищник, длиной более 1 метра. Описан Р. Оуэном в 1853 году из каменноугольных слоёв Джоггинса, в Новой Шотландии. Типовой вид — D. acadianum. 4 вида из верхнего карбона Северной Америки и, возможно, Ирландии.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на май 2017 года в род включают 4 вымерших вида:
  [syn. , ]

Примечания

Ссылки 
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Labyrinthodon.htm 
 Palaeos Vertebrates 160.100 Temnospondyli

Темноспондильные
Земноводные каменноугольного периода
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном